Szwajcaria:
 Lugnez – miejscowość w gminie Damphreux-Lugnez, w kantonie Jura, w okręgu Porrentruy
 Lugnez – niemiecka nazwa doliny Val Lumnezia

Zobacz też:
 Damphreux-Lugnez